De achttiende etappe van de Ronde van Italië 2011 wordt op 26 mei 2011 verreden. Het is een  heuvelachtige rit over een afstand van 147 km tussen Morbegno - San Pellegrino Terme.

Uitslagen

Nevenklassementen 

Etappe 18
Ronde van Italië 201118
Bergamo (provincie)